Okręty US Navy o nazwie USS "Mount Vernon", pochodzącej od plantacji Mount Vernon - domu Jerzego Waszyngtona:

Pierwszy "Mount Vernon" został zbudowany w 1859, zakupiony w 1861 i sprzedany w 1865.
Drugi "Mount Vernon" został zbudowany jako "Kronprinzesin Cecilie" w 1906. Zajęty przez US Navy został włączony do służby w 1917. Wycofany ze służby w 1919 i przekazany Departamentowi Wojny, gdzie służył jako USAT "Mount Vernon".
Trzeci "Mount Vernon" (AP-22) był wcześniej luksusowym liniowcem SS "Washington". Był w służbie w latach 1941-1946.
Czwarty "Mount Vernon" (LSD-39) był okrętem desantowym-dokiem (ang. dock landing ship) typu Anchorage. Był w służbie w latach 1972-2003

Innym okrętem noszącym tę nazwę był USS "Mount Washington" z lat wojny secesyjnej.

Mount Vernon